Osoby o tym nazwisku:
 Alelí Aparicio – peruwiańska lekkoatletka
 Kempton Aparicio – panamski zapaśnik 
 Luis Aparicio – wenezuelski baseballista

Inne:
 (4232) Aparicio – planetoida z pasa głównego asteroid